San Ildefonso – santo

Geografia
 San Ildefonso – comune di El Salvador nel Dipartimento di San Vicente
 San Ildefonso – municipalità delle Filippine nella Provincia di Bulacan
 San Ildefonso – municipalità delle Filippine nella Provincia di Ilocos Sur
 San Ildefonso – comune della Spagna nella Provincia di Segovia
 San Ildefonso Ixtahuacán – comune del Guatemala nel Dipartimento di Huehuetenango